Der Kanton Golo-Morosaglia ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Calvi und Corte, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort ist Morosaglia.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 55 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von 1051,84 km2:

Golomorosaglia